Distretto di San Francisco – distretto di Panama
Distretto di San Francisco – distretto del Perù